Wall Township dans l'Illinois ;
 Wall Township dans le New Jersey.

Homonymie de townships